Bei der Qualifikation zur ESL One Cologne 2014 wurden vom 30. Juni bis zum 27. Juli 2014 die letzten neun Teilnehmer der Endrunde des im Rahmen der gamescom stattfindenden Turniers gesucht.

Zum Erreichen der Endrunde musste ein Clan sich in Europa zunächst über eine von drei regional begrenzten Qualifier bzw. über den europaweiten „Open Qualifier“ für die „European Finals“ qualifizieren. Die besten sechs Teams aus diesen Finals sind in Köln teilnahmeberechtigt.

Der amerikanische Teilnehmer musste sich beim „North American Qualifier“ durchsetzen und der ozeanische Teilnehmer über das „Oceanic Qualifier“. Der indische Teilnehmer wurde im „India Qualifier“ gesucht.

Maps 
Während der Qualifikation konnte auf fünf verschiedenen Maps gespielt werden. Für gewöhnlich kann beim Best-of-One-Modus jeder Clan zwei Maps abwählen. Die letzt übrig gebliebene Map wird gespielt. Im Best-of-Three-Modus wird eine Map von jeder Seite abgewählt. Anschließend wählt jede Seite eine Map, welche beide in den ersten zwei Matches gespielt werden. Ein mögliches Entscheidungsmatch wird auf der übrig gebliebenen Map gespielt. Beim „India Qualifier“ wurde der Mappool des Hauptturniers getestet.

Es stehen folgende Maps zur Auswahl:
 de_dust2 (Mapübersicht)
 de_nuke (Mapübersicht)
 de_inferno (Mapübersicht)
 de_train (Mapübersicht)
 de_mirage (Mapübersicht)

Erste Runde in Europa 
Die erste Runde der Qualifikation war in vier Qualifikationsgruppen unterteilt. Aus jeder Qualifikationsgruppe erreichten vier Teilnehmer die zweite Runde. Gespielt werden soll im Best-of-One-Modus im K.-o.-System. Die entscheidende Qualifikationsrunde wurde im Best-of-Three-Modus gespielt. Clans aus den teilnahmeberechtigten Regionen hatten bis 18:00 Uhr des angegebenen Starttages des jeweiligen Qualifier die Möglichkeit, sich bei der ESL anzumelden.

North-Qualifier 
Das North-Qualifier fand vom 30. Juni bis zum 1. Juli statt. Teilnahmeberechtigt waren Clans aus den Staaten Skandinaviens:

Teilnehmer 
Am 30. Juni hat die ESL folgende teilnehmende Clans bestätigt (Fettgedruckte Teams haben sich für die zweite Runde qualifiziert.):

Turnierbaum

South-West-Qualifier 
Das South-West-Qualifier wurde am 2. und 3. Juli ausgetragen. Es durften Clans aus folgenden Nationen antreten:

Teilnehmer 
Am 2. Juli hat ESL folgende 92 Teams bestätigt. Sie sind nach Setzliste sortiert. Die ersten 36 Teams der Setzliste haben ein Freilos für die 1. Runde. Fettgedruckte Teams haben sich für die zweite Runde qualifiziert.

1. Runde

Runde 2

South-East-Qualifier 
Bei dem am 14. und 15. Juli ausgetragenen South-East-Qualifier sind Clans folgender Staaten teilnahmeberechtigt:

Teilnehmer 
Am 14. Juli berechtigte die ESL folgende 75 Clans zur Teilnahme am South-East-Qualifier. Sie sind nach Setzliste sortiert. Die besten 53 Teams in der Setzliste bekamen ein Freilos für die 1. Runde. Fettgedruckte Teams erreichten die zweite Runde.

Runde 1

Runde 2

Open Qualifier 
Das Open Qualifier fand vom 22. Juli bis zum 24. Juli statt. Es konnten Clans aus ganz Europa teilnehmen. Unter den Bewerbern wurden von über 300 Bewerbern 202 Clan bestätigt.

1. Runde 
Die ersten 54 Clans in der Setzliste bekamen ein Freilos in der ersten Runde.

2. Runde

3. Runde

Kontinentale Qualifikationsfinals

European Finals 
Die European Finals fanden am 26. und 27. Juli statt. Die Matches wurden im Best-of-Three-Modus in der Doppeleliminierung ausgetragen.

Folgende 16 Clans sind qualifiziert:

Direkte Qualifikation 
Die vier Halbfinalisten qualifizierten sich für die Endrunde.

Verliererrunde 
Aus der Verliererrunde qualifizierten sich die beiden zuletzt übrig gebliebenen Teams für Köln.

North American Qualifier 
Beim „North American Qualifier“ wurde am 15. und 16. Juli der nordamerikanische Teilnehmer der ESL One Cologne 2013 gesucht. Es wurde im Best-of-Three-Modus im K.-o.-System gespielt. Es hat sich iBUYPOWER für die Endrunde qualifiziert.

Teilnehmer 
An dem „North American Qualifier“ nahmen 14 Clans aus den USA und Kanada teil. Die besten zwei Clans nach Setzliste bekamen ein Freilos in der ersten Runde. Das fettgedruckte Team (iBUYPOWER) konnte sich für das Hauptturnier qualifizieren.

Verlauf 
Nachdem die 1. Runde und das Viertelfinale abgeschlossen waren, gewann iBUYPOWER im Halbfinale auf tNt. Im anderen Halbfinale gewann LunatiK eSports gegen die Flaming Rainbows. Im Finale konnte sich wiederum iBUYPOWER durchsetzen. Das Team Sam „DaZeD“ Marine darf nach der EMS One Katowice 2014 ein weiteres Mal an einem großen Turnier teilnehmen.

Ozeanic Qualifier 
Für das ozeanische Final waren ein Qualifier 1 für den 13. Juli und ein Qualifier 2 für den 19. Juli angesetzt. Die beiden Qualifier wurden in der Doppelelimination ausgetragen. Die besten vier Teams der beiden Qualifier spielen am 20. Juli schließlich um den Ozeanischen Platz für die Endrunde.

Qualifier 1 
Am Qualifier 1 durften folgende 16 Teams teilnehmen. Sie sind nach Setzliste sortiert. Fettgedruckte Teams erreichten das finale Qualifier.

Gewinnerrunde

Verliererrunde

8a

8b

4a

4b

Qualifier 2 
Bei dem am 19. Juli stattfindenden „Qualifier 2“ nahmen diese 24 nach Setzliste sortierten Teams teil. Die fettgedruckten Teams erreichten das ozeanische Finale. Auch die Teams des Qualifier 1 konnten sich erneut anmelden.

Verliererrunde

16

8a

8b

4a

4b

Finalrunde 
In der ozeanischen Finalrunde konnte sich Vox Eminor durchsetzen. Das Team darf damit am Hauptturnier in Köln teilnehmen.

India Qualifier 
Das India Qualifier war für den 26. Juli 2014 angesetzt. Es nahmen folgende acht Clans an dem Qualifier teil:

Das India Qualifier wurde in der Doppelelimination  ausgetragen. Das aus dem Winner-Bracket kommende Team Wolf schlug seinen Gegner aus dem Lower-Bracket Virtual Impact nach Siegen auf de_inferno und de_dust2. Team Wolf darf folglich nach Köln fahren.

Qualifizierte Teams 
Folgende neun Clans konnten sich in der zweiten Runde durchsetzen und sich für die Endrunde der ESL One Cologne 2014 qualifizieren:

Anmerkungen

Weblinks 
Übersicht zum North-Qualifier auf csgo.99damage.de
Übersicht zum South-West-Qualifier auf csgo.99damage.de
Übersicht zum South-East-Qualifier auf csgo.99damage.de
Übersicht zum Open Qualifier auf csgo.99damage.de
Übersicht zu den European Finals auf csgo.99damage.de
Übersicht zum North American Qualifier auf csgo.99damage.de
Übersicht zum Oceania Qualifier auf csgo.99damage.de
Regelwerk des Turniers (pdf, englisch)

Einzelnachweise 

Electronic Sports League